Sopot Festival 1993 – 30. edycja festiwalu muzycznego odbywającego się w sopockiej Operze Leśnej. Festiwal odbył się 27 sierpnia 1993 roku. Konkurs prowadzili Bogumiła Wander, Jerzy Gruza, Lucjan Kydryński, Krzysztof Ibisz i Paulina Smaszcz. Wygrała Arina z utworem Rain is coming down.

Finał (dzień międzynarodowy) 

Konkursy Sopot Festival
1993 w Polsce